La estación Álvarez Jonte/Argentinos Juniors forma parte del Metrobús de Buenos Aires, ubicada sobre el ramal que recorre la Avenida San Martín en su intersección con la Avenida Álvarez Jonte. Esta estación es operada por las líneas 24, 57, 105 y 146. Fue inaugurada el 27 de abril del 2016 con el nombre Álvarez Jonte, y en diciembre fue rebautizada como Estación Argentinos Juniors como resultado de una encuesta vecinal.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

Su nombre hace referencia a la Asociación Atlética Argentinos Juniors, cuyo estadio -entre 1925 y 1937- estuvo ubicado en este mismo lugar, sobre la Avenida San Martín entre las calles Punta Arenas y 12 de octubre.

Galería

Véase también 

 La Paternal
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Ya funciona el sexto Metrobus porteño, sobre avenida San Martín
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus
 Mapa oficial del Metrobús San Martín

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
La Paternal (Buenos Aires)